

Patronyme
 Irakli Tsirekidze, (1982- ), est un judoka géorgien.
 Rauli Tsirekidze, (1987- ), est un haltérophile géorgien.

Homonymie
Homonymie de patronyme